Соревнования в тройном прыжке у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 1 и 3 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующим зимним чемпионом Европы в тройном прыжке являлся Нелсон Эвора из Португалии.

Лидер европейского сезона Педро Пичардо не имел права выступать в Глазго: кубинский прыгун получил гражданство Португалии 20 ноября 2017 года, но ИААФ разрешила ему соревноваться на официальных стартах за новую страну только с 1 августа 2019 года.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 16,70 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 1 марта 2019 года. В сектор вышли 18 участников. 42-летний итальянец Фабрицио Донато принял участие в своём шестом чемпионате Европы в помещении.

Финал 
Основные соревнования в тройном прыжке у мужчин состоялись 3 марта 2019 года. За небольшим исключением первое место с первой до последней попытки занимал Назим Бабаев. Первым прыжком на 16,97 м он вышел в лидеры, в четвёртом раунде соревнований его обошёл действующий чемпион Нелсон Эвора (17,11 м), однако Бабаев следом ответил личным рекордом 17,29 м — этот результат оказался недосягаемым для конкурентов. Его золотая медаль стала второй в истории суверенного Азербайджана на зимних чемпионатах Европы (первую в 2013 году завоевал натурализованный эфиоп Хайле Ибрагимов в беге на 3000 метров). 34-летний Эвора после побед в 2015 и 2017 годах стал серебряным призёром, бронзу завоевал немец Макс Хесс. Остальные участники по уровню результатов оказались далеки от призовой тройки.

Примечания

Ссылки 
 

тройной